Die Neuflügler (Neoptera) sind ein Taxon der Insekten (Insecta). Als bestimmendes Merkmal können sie ihre Flügel mit Hilfe eines speziellen Gelenkes und der entsprechenden Muskulatur rückwärts auf den Hinterleib umklappen. Zu ihnen gehören alle Fluginsekten (Pterygota) mit Ausnahme der Eintagsfliegen (Ephemeroptera) und der Libellen (Odonata).

Die Möglichkeit, die Flügel eng an den Körper anzulegen, ermöglicht es den Tieren erst, eine ganze Reihe von Lebensräumen zu besiedeln. Sie haben durch diese Veränderung die Möglichkeit, sich zu verstecken und in enge Bauten und Ritzen einzudringen. Mit dem Umbau des Gelenkes und der Flugmuskulatur musste auch der Flügel selbst so umkonstruiert werden, dass er einfaltbar wurde. Dies geschah über eine Reihe von Furchen im Flügel. Viele Ordnungen der Neoptera enthalten eusoziale Insektenarten, die Insektenstaaten bilden.

Systematik 
Zu den Neuflüglern zählt man die folgenden Ordnungen:
 Ordnung Steinfliegen (Plecoptera)
 Ordnung Tarsenspinner (Embioptera)
 Ordnung Grillenschaben (Notoptera)
 Ordnung Ohrwürmer (Dermaptera)
 Ordnung Fangschrecken (Mantodea)
 Ordnung Schaben (Blattodea)
 Ordnung Termiten (Isoptera)
 Ordnung Gespenstschrecken (Phasmatodea)
 Ordnung Gladiatoren (Mantophasmatodea)
 Ordnung Heuschrecken (Orthoptera)
 Unterordnung Langfühlerschrecken (Ensifera)
 Unterordnung Kurzfühlerschrecken (Caelifera)
 Ordnung Bodenläuse (Zoraptera)
 Ordnung Staubläuse (Psocoptera)
 Ordnung Tierläuse (Phthiraptera)
 Ordnung Fransenflügler (Thysanoptera)
 Ordnung Schnabelkerfe (Hemiptera)
 Unterordnung Rundkopfzikaden (Cicadomorpha)
 Unterordnung Spitzkopfzikaden (Fulgoromorpha)
 Unterordnung Wanzen (Heteroptera)
 Unterordnung Scheidenschnäbler (Coleorrhyncha)
 Unterordnung Pflanzenläuse (Sternorrhyncha)
 Ordnung Kamelhalsfliegen (Raphidioptera)
 Ordnung Großflügler (Megaloptera)
 Ordnung Netzflügler (Neuroptera)
 Ordnung Käfer (Coleoptera)
 Ordnung Fächerflügler (Strepsiptera)
 Ordnung Hautflügler (Hymenoptera) mit Bienen, Wespen und Ameisen
 Ordnung Köcherfliegen (Trichoptera)
 Ordnung Schmetterlinge (Lepidoptera)
 Ordnung Schnabelfliegen (Mecoptera)
 Ordnung Zweiflügler (Diptera)
 Ordnung Flöhe (Siphonaptera)

Phylogenie 
Die Phylogenie der Neuflügler wird im folgenden Kladogramm dargestellt. In verschiedenen wissenschaftlichen Analysen können die Ergebnisse der phylogenetischen Verwandtschaftsverhältnisse leicht voneinander abweichen, eine einheitlich geklärte, abgeschlossene Darstellung existiert nicht.

Literatur 
 Bernhard Klausnitzer: Insecta (Hexapoda), Insekten In Westheide, Rieger (Hrsg.): Spezielle Zoologie Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena 1997; Seiten 635ff.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fluginsekten